Rappojaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rappojaure (Gällivare socken, Lappland, 740182-174236), sjö i Gällivare kommun,  (6,29 ha)
Rappojaure (Gällivare socken, Lappland, 741731-170503), sjö i Gällivare kommun,  (5,14 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn